Az Inter szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Internazionale, olasz labdarúgócsapat
 Inter Argeş, román labdarúgócsapat
 İnter Bakı, azeri labdarúgócsapat
 Inter Bratislava, szlovák labdarúgócsapat
 Inter Turku, finn labdarúgócsapat
 Inter-Zaprešić, horvát labdarúgócsapat
 Inter Club d’Escaldes, andorrai labdarúgócsapat